Huachocolpa bezeichnet folgende geographischen Objekte in Peru:

 Huachocolpa (Huancavelica), Ort in der Provinz Huancavelica (Region Huancavelica)
 Huachocolpa (Tayacaja), Ort in der Provinz Tayacaja (Region Huancavelica)
 Distrikt Huachocolpa (Huancavelica), Distrikt in der Provinz Huancavelica (Region Huancavelica)
 Distrikt Huachocolpa (Tayacaja), Distrikt in der Provinz Tayacaja (Region Huancavelica)